Денис Суа́рес Фернандес (; 6 января 1994 года, Сальседа-де-Каселас, Испания) — испанский футболист, полузащитник испанского клуба «Сельта», выступающий на правах аренды за «Эспаньол». Выступал в национальной сборной Испании.

Клубная карьера 
Родившийся в Сальседа-де-Каселас (провинция Понтеведра, автономное сообщество Галисия), Суарес играл в юношеских командах «Порриньо Индустриал» и «Сельта».

23 мая 2011 года Денис Суарес перешёл в «Манчестер Сити» из молодёжной команды «Сельты». Кроме «Манчестер Сити» Суаресом интересовались «Барселона», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Во время товарищеского матча с «Лос-Анджелес Гэлакси» на 88-й минуте он заменил Эдина Джеко. В 2012 году Суарес стал лучшим молодым игроком «Манчестер Сити» по версии болельщиков. Также он участвовал в матчах Кубка Лиги. В следующем раунде Кубка Суарес заменил на 67-й минуте Самира Насри. В том матче «Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» со счётом 5:2.

22 августа 2013 года Суарес подписал 4-летний контракт с «Барселоной». Его трансфер обошёлся новому клубу в 1,8 млн евро, при этом ещё около 8 млн «сине-гранатовые» должны были выплатить «горожанам» в будущем в качестве бонусов. Английский клуб же закрепил за собой право на получение 20 % суммы от последующей продажи футболиста. Сезон 2013/14 Суарес провёл в составе «Барселоны Б».

16 июня 2014 года на правах аренды перешёл в «Севилью» до лета 2016 года в качестве части сделки по трансферу Ивана Ракитича в «Барселону» с возможностью выкупа контракта Суареса за 6 млн евро. В сезоне 2014/15 полузащитник провёл сорок шесть матчей в составе «красно-белых», став одним из открытий чемпионата Испании.

29 августа 2015 года Суарес перешёл в «Вильярреал», подписав четырёхлетний контракт, который включает в себя право обратного выкупа игрока «Барселоной». Дебютировал за «Вильярреал» 13 сентября 2015 года в матче против «Гранады». Первый гол за новую команду забил 18 октября 2015 года в ворота «Сельты».

4 июля 2016 года Суарес подписал 4-летнее соглашение с «Барселоной», с возможностью его продления ещё на год. Трансфер полузащитника обошёлся каталонцам в 3,5 млн евро. Клаусула игрока составит 50 млн евро. Через несколько дней в интервью газете Sport Суарес признался, что всегда мечтал вернуться в «Барселону». Первый гол за каталонцев Денис забил 22 января в матче против «Эйбара» (0:4). 26 января в ответной игре Кубка Испании против «Реал Сосьедад» оформил дубль (5:2).

Перед оформлением перехода на правах аренды в лондонский «Арсенал» продлили ещё на один год соглашение с «Барселоной». 31 января 2019 года на правах аренды перешел в лондонский «Арсенал». Соглашение рассчитано до конца сезона 2018/19 и предусматривает право выкупа.

1 июля 2019 года Денис перешёл в «Сельту» за 12,9 миллионов евро.

Выступления за сборную 
Суарес появился в составе сборной Испании до 17 лет. За неё он забил 2 гола: один сборной Молдавии и ещё один сборной Северной Ирландии.

В мае 2016 года Суарес был включён в предварительный состав национальной сборной Испании для подготовки к чемпионату Европы. 29 мая он принял участие в товарищеском матче против сборной Боснии и Герцеговины, который стал для него дебютным. Однако в конечную заявку на Евро-2016 Суарес не попал.

Достижения 
 «Севилья»
 Победитель Лиги Европы: 2014/15
 Итого: 1 трофей

 «Барселона»
 Чемпион Испании: 2017/18
 Обладатель Кубка Испании (2): 2016/17, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Испании (2): 2016, 2018
 Итого: 5 трофеев

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Сельта B»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Барселона Атлетик»
Игроки ФК «Севилья»
Игроки ФК «Вильярреал»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Сельта»